Procuraduría General puede referirse a:
Procuraduría General, institución encargada de promover ante los tribunales la acción de la justicia;
 La Procuraduría General de la Nación Argentina;
 La Procuraduría General de la Nación, en Colombia;
 La Procuraduría General de la República, en Costa Rica;
 La Procuraduría General del Estado, en Ecuador;
 La Procuraduría General de la República, en El Salvador;
 La Procuraduría General de la Nación, en Guatemala;
 La Procuraduría General de la República de Honduras;
 La Procuraduría General de la República, en México;
 La Procuraduría General de la Nación, en Panamá.
 La Procuraduría General de la República, en Paraguay.
 La Procuraduría General de la República, en Venezuela.